Robot è un'apparecchiatura artificiale in grado di compiere delle azioni.

Il termine può inoltre riferirsi a:

Danza 
 Robot – tipo di danza

Fumetto 
 Robot – rivista manga diretta da Range Murata

Fantascienza 
 Robot - numerosi robot immaginari compaiono nel franchise di fantascienza Star Trek

Informatica 
 Bot  (abbreviazione di robot) – programma che accede alla rete con scopi generalmente legati all'automazione di compiti
 Crawler (detto anche spider o robot) – software che analizza i contenuti di una rete (o di un database) in un modo metodico e automatizzato

Letteratura 
 Robot – rivista italiana di fantascienza uscita tra il 1976 e il 1979, che ha istituito il Premio Robot

Musica 
 Ro.Bo.T. – gruppo formato da: Rosanna Fratello – Bobby Solo – Little Tony dal 1985 al 1987
 RoBOt Festival – festival musicale italiano

Altro
 Robot – tipo di telecamera
 Robot- cane che scoprì la caverna con i graffiti di Lascaux
 Robot – nel gergo sudafricano, semaforo a tre luci posto a controllo di un incrocio
 Robot – missile teleguidato in svedese
 robot industriale

Pagine correlate
Robots (disambigua)